Курск:

Населённые пункты 
 Курск — город в России, административный центр Курской области.
 Курск — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области, административный центр Курского сельского поселения.
 Курск — деревня в Волосовском районе Ленинградской области, входит в состав Курского сельского поселения.
 Курск — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Курск — деревня в Краснотуранском районе Красноярского края.

Суда 
 «Курск» — российский атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск», затонувший 12 августа 2000 года.
 «Курск» — пароход, построенный в Англии для Русского Восточно-Азиатского общества и использовавшийся как океанский лайнер Русско-американской линии, в 1921 году переименован в «Польша», в 1939 году разобран на металлолом.
 «Курск» — товарно-пассажирский пароход английской постройки, в 1918—1925 годах ходил под английским флагом как «Koursk», списан в 1953 году.
 «Курск» — советский пароход.

Другие значения 
 «Курск» — финская дум-метал группа.
 Курск — узловая железнодорожная станция Орловско-Курского отделения Московской железной дороги в городе Курске.
 (3073) Курск — астероид.
 «Курск» — франко-бельгийский фильм режиссёра Томаса Винтерберга 2018 года, в основу которого легла катастрофа одноимённой подлодки.
 «Курск» — курская телерадиокомпанипя, филиал ВГТРК.

См. также 
 Курск-Смоленка
 Курская
 Курский
 Курско
 Курское
 Новокурск